Deep Forest () — музыкальная группа, состоящая из двух французских музыкантов, Эрика Муке () и Мишеля Санчеса ().

Они пишут музыку в новом стиле world music, иногда называемом этно-электроника, микшируя этнические и электронные звуки, а также танцевальные биты или чил-аут биты.

История 
Дебютный сингл дуэта «Sweet Lullaby» (1992 год) стал международным бестселлером, выведя на лидирующие позиции европейских хит-парадов и первый полнометражный альбом Deep Forest. Использование в пластинке элементов музыки пигмеев привело к тому, что часть композиций альбомов включили в серию так называемых «благотворительных сборников», выпускаемых по программе помощи африканским племенам, в том числе и пигмеям. Таким образом, Deep Forest получили статус группы, чья деятельность согласована и частично проходит под эгидой ЮНЕСКО. Дебютный альбом номинировался на премию «Грэмми», в Австралии завоевал двойную «платину», и только в США за неделю продавалось около 2 тысяч экземпляров этой пластинки.

Материал для второго диска Санчес и Муке искали в Восточной Европе, в частности в Венгрии, где музыканты познакомились с известной певицей Мартой Шебештьен, занимавшейся народными хорами. Убедившись, что вокал Шебештьен как нельзя лучше подходит под задуманную концепцию второго альбома, музыканты пригласили Шебештьен в Лилль, где она записала несколько венгерских народных песен часть из которых Санчес семплировал, и на полученные таким образом аранжировки наложил партии фортепиано и других инструментов. Кроме того, в альбом «Boheme», который критики справедливо назвали «новой Богемской рапсодией», вошли композиции, построенные на монгольской музыке, а также стилизованные цыганские и индейские песни.

К моменту выхода второго альбома Санчес и Муке приобрели репутацию опытных и виртуозных мастеров ремикса и семплерной аранжировки, к их услугам прибегали певцы Юссу Н’Дур и Джон Андерсон (YES), а также группа Apollo 440. По просьбе режиссёра Кэтрин Бигелоу дуэт создал фонограмму к её фильму «Странные дни» (в частности композицию «Coral Lounge»; сотрудничество с Питером Гэбриелом увенчалось совместным мини-альбомом «While The Earth Sleeps». Альбом 1997 года, построенный по большей части на карибской музыке, свидетельствовал о намерении музыкантов и впредь разрабатывать темы world music и эмбиента.

.

Первые выступления Deep Forest в России:
 23 сентября 2011 — Санкт-Петербург — ДК Ленсовета
 24 сентября 2011 — Москва — Клуб Арена

Первой российской группой записавшей совместные композиции «Oyme`s Song» и «Simply Done» в «Evo Devo» стала группа ОЙМЕ. После выхода альбома было три концерта в России: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Москве, и один в Белоруссии.

В 2017 году группа приняла участие в записи трека «VSESVIT» украинской группы ONUKA. Трек войдет в альбом «MOZAЇKA»

Совместно с российско-итальянской оперной певицей Марией Матвеевой Deep Forest создаёт международный мультижанровый проект «СИБИРСКИЕ ИСТОРИИ» («SIBERIAN TALES»), который становится лауреатом премии Russian World Music Awards в 2020 году..

Дискография

Студийные альбомы 
}}

Концертные альбомы 
}}

Сборники 
}}

Синглы 
 1992 — «Deep Forest» / UK #20
 1992 — «Sweet Lullaby» /UK #10, U.S. #78 — продано более 1 миллиона копий
 1992 — «White Whisper»
 1993 — «Forest Hymn»
 1994 — «Savana Dance» / UK #28
 1994 — «Undecided» (совместно с Youssou N'Dour)
 1995 — «Boheme»
 1995 — «Boheme» (the remixes)
 1995 — «Marta’s Song» / UK #26
 1995 — «Marta’s Song» (the remixes)
 1996 — «While the Earth Sleeps» (совместно с Peter Gabriel)
 1996 — «Bohemian Ballet (promo)»
 1997 — «Freedom Cry»
 1997 — «Madazulu»
 1998 — «Media Luna»
 1998 — «Noonday Sun»
 1999 — «Hunting (Live)»
 1999 — «Sweet Lullaby (live)»
 2000 — «Pacifique»
 2002 — «Endangered Species»
 2002 — «Will You Be Ready (promo)»
 2007 — «Sweet Lullaby Remixes»
 2013 — «Dub Africa (Web Release)»

Ремиксы 
 1996 — Deep Forest — Bohemian Ballet (Mindless Self Indulgence Hard Electronic Version)
 2005 — Deep Forest — Forest Power (Renzadza remix)

 2007 — Deep Forest — Sweet Lullaby (Monodrive remix) [Existence]
 2017 — Deep Forest — MMXVI Remixes

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Eric Mouquet
 Официальный сайт Michel Sanchez
 Deep In the Jungle — Deep Forest Fan Site
 
 
 Deep Forest на Allmusic
 Deep Forest на сайте Discogs.com
 Deep Forest на сервисе «Яндекс.музыка»

 Литература
 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1992 году
Музыкальные коллективы в стиле нью-эйдж
Лауреаты премии «Грэмми»
Музыкальные коллективы Франции
Культура Лилля